

Patronyme 
 

 Jean-Jacques-François Mollien (1754-1820), homme politique et fonctionnaire français.
 Nicolas François Mollien (1758-1850), homme politique français, ministre du Trésor public sous le Premier Empire.
 François Ravaisson-Mollien (1811-1884), historien français.
 Antoine Érard Mollien, père du suivant :
 Gaspard Théodore Mollien (1796-1872), explorateur de l'Afrique et diplomate français en Amérique latine.
 Félix Ravaisson-Mollien (1813-1900), philosophe et archéologue français.
 Charles Ravaisson-Mollien dit Lacher Ravaisson-Mollien (1848-1919), conservateur du musée du Louvre, fils du précédent.
 Bon-Arthur-Gabriel Mollien (1834-1904), prélat français.
 Roger Mollien (1931-2009), acteur et metteur en scène français.

Notes et références